Реч балон може да означава више појмова:
 Балон (ваздухоплов), ваздухоплов лакши од ваздуха (аеростат)
 Балон (лабораторијски прибор), део лабораторијског прибора

Места:
 Балон (Ардени), насељено место у Француској
 Балон (Дром), насељено место у Француској
 Балон (Меза), насељено место у Француској
 Балон (Приморски Шарант), насељено место у Француској
 Балон (Сарт), насељено место у Француској

 Балон (балет),

Особе 
 Клод Балон, француски балетан